Sweetener () — четвёртый студийный альбом американской певицы Арианы Гранде, вышедший на лейбле Republic Records 17 августа 2018 года. В записи участвовали такие музыканты как Фаррелл Уильямс, Ники Минаж и Мисси Эллиотт.

Лид-сингл «No Tears Left to Cry» вышел 20 апреля 2018 и дебютировал на третьем месте в американском хит-параде Billboard Hot 100. 20 июня 2018 был издан промосингл «The Light Is Coming» при участии Ники Минаж, вместе с предзаказом на новый альбом. Второй сингл «God Is a Woman» был издан 13 июля 2018 года.

В 2019 году получил премию Грэмми в категории Лучший вокальный поп-альбом.

История 
13 ноября 2016 года Гранде неожиданно заявила в Snapchat, что она закончила готовить новый альбом. Но позднее, практически опровергла это сообщение, сказав, что у неё просто есть много идей и несколько песен и она работает над ними. В декабре 2017 года она сообщила, что работает над новым альбомом.
17 апреля 2018 Гранде анонсировала, что первый альбомный сингл «No Tears Left to Cry» выйдет 20 апреля 2018.
Название альбома Sweetener Гранде впервые сообщила в программе The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. В мае 2018 в журнале Time рассказали (Sam Lansky), что Гранде впервые берёт сочинительство в свои руки. В конце мая 2018 года певица сообщила, что альбом будет включать 15 треков и три коллаборации, которые включают таких исполнителей как Мисси Эллиотт, Ники Минаж и Фаррелл Уильямс.

2 июня 2018 года Гранде анонсировала на концерте Wango Tango, что новый альбом будет доступен для предзаказа 20 июня 2018 года, а промосингл «The Light Is Coming» выйдет вместе с ним. 27 июня 2018 года Гранде сообщила, что второй сингл «God Is a Woman» будет издан 20 июля 2018 года. Однако, 12 июля 2018 она изменила эту дату релиза на 13 июля 2018.

Отзывы 
Sweetener получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, NME, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The New York Times, Rolling Stone.

Синглы 
Лид-сингл «No Tears Left to Cry» был издан 20 апреля 2018 года вместе с музыкальным видео. Трек дебютировал на позиции № 3 в американском хит-параде Billboard Hot 100, став для Гранде её 9-м хитом в десятке лучших Hot 100 top 10 и шестым дебютом сразу в top 10, поделив шестое место в этом рекордном достижении вместе с такими певицами как Lady Gaga и Рианна. Благодаря этому синглу Гранде стала первым исполнителем в 59-летней истории чарта, которому удалось дебютировать в лучшей десятке top 10 с лид-синглами с каждого из её первых четырёх студийных альбомов.

Второй сингл «God Is a Woman» вышел 13 июля 2018.

«Breathin» стал третьим и заключительным синглом альбома «Sweetener» 18 сентября 2018 года

Промосинглы 
Промосингл «The Light Is Coming», записанный при участии певицы Nicki Minaj был издан 20 июня 2018 года вместе с предзаказами на новый альбом. Песня достигла позиции № 89 в чарте Billboard Hot 100.

Итоговые списки

Награды и номинации

Коммерческий успех 
Sweetener дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 231,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 127,000 истинных альбомных продаж, став третьим чартоппером в карьере Гранде.

В Великобритании Sweetener дебютировал на первом месте английского чарта UK Albums Chart, с тиражом 45,000 альбомных эквивалентных единиц. Он стал вторым чарттоппером певицы в этой стране. Вслед за альбомом и два трека с него вошли в сингловый британский хит-парад UK Singles Chart: «Breathin» дебютировал на позиции № 8, а «Sweetener» на позиции № 22, в то время как сингл «God Is a Woman» поднялся на шесть мест до № 6.

Список композиций 

Замечание
 Все треки стилизованы мелкими прописными буквами, кроме «R.E.M» и «God is a Woman» в треках 4 и 5, соответственно.

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Republic Records
Альбомы Арианы Гранде
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Хип-хоп-альбомы
Трэп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart